John Hales henviser til blandt andre:

 John Hales (biskop) (før 1457-1490) – engelsk biskop
 John Hales (politiker) (omkring 1516-1572) – engelsk forfatter og politiker
 John Hales (teolog) (1584-1656) – engelsk teolog
 John Wesley Hales (1836-1914) – britisk litteraturforsker